Зезе Мотта ( 27 червня 1944, Кампус-дус-Гойтаказіс, Бразилія) — бразильська співачка.

Дискографія 
 Gerson Conrad & Zezé Motta (1974) 
 Zezé Motta (Prazer, Zezé) (1978)
 Negritude (1979)
 Anunciação / Negritude (1980)
 Dengo (1980) 
 O Nosso Amor / Três Travestis (1982) 
 Frágil Força (1984)
 Quarteto Negro (1987) 
 La Femme Enchantée (1987) 
 A Chave dos Segredos (1995) 
 Divina Saudade (2000)
 E-Collection Sucessos + Raridades (2001) 
 Negra Melodia (2011)
 O Samba Mandou Me Chamar (2018)

Фільмографія

Телебачення

Кіно

Примітки 

Бразильські співаки
Виконавці португальською мовою